Standard kan bruges i flere sammenhænge:
 Standard er et dokument, der beskriver procedurer inden for bl.a. kvalitetssikring og IT. Se Standard.
 Standard forveksles ofte med normaler, der er præcise fysiske realiseringer af en bestemt længde, vægt, spænding e.l. Se Normal (fysik).
 Standard kan være normer for (professionel) adfærd, f.eks. lånestandarder . På dansk som regel formuleret som god x-skik, f.eks. god skik for finansielle virksomheder
 Åben standard er en standard, der frit tilgængeligt for offentligheden. Se Åben standard.
 Racestandard er en beskrivelse af det udseende, som ønskes for at et bestemt husdyr henregnes til en given dyrerace. Se Racestandard.
 Standart er en type flag: en rytterfane eller et lille flag, der har til formål at identificere bæreren; se Flag og Standart. En hyppig fejlstavning af "standard".